BTE peut faire référence à :
 basse à tessiture étendue, un instrument de musique ;
  ;
 Bureau des temps élémentaires, une association interprofessionnelle pour l'étude du travail créée en 1938.